Connors může být:

 Connors (jezero) – jezero v americkém státě Wisconsin

příjmení
 Chuck Connors (1921–1992) – americký herec
 Jimmy Connors (* 1952) – americký profesionální tenista